

Patronyme 

 Xavier Daramy, né le  à Bayonne, est un joueur de hockey sur glace.

Homonymie de patronyme